Spares steht für:

 Spares (Roman), Roman von Michael Marshall Smith (1996)

Spares ist der Familienname folgender Personen:

 Charlie Spares (1917–1958), britischer Jockey

Siehe auch:
 Spare